A 35-a ediție a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din octombrie 2005 până la Campionatul Mondial de Scrimă din 2006 de la Torino în Italia.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
 Clasamentul FIE

2005 în scrimă
2006 în scrimă
Cupa Mondială de Scrimă